La Jaulilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Jaulilla, Valle de Santiago, ort, Guanajuato, 
 La Jaulilla, Salamanca, ort, Guanajuato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar